Michaił Aleksandrowicz Szulgin (; ur. 1851, zm. po 1893) – rosyjski anatom i histolog, profesor Imperatorskiego Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie, uczeń Aleksandra Kowalewskiego.

Wybrane prace
 Lobi optici der Vögel. Vergleichend-anatomische Studien. Zoologischer Anzeiger 4, ss. 277-281, 1881
 Zur Physiologie des Eies. Zoologischer Anzeiger 5, ss. 548-550, 1882
 Argiope Kowalevskii. Ein Beitrag zur Kenntniss der Brachiopoden. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 41, ss. 116-141, 1884
 Phylogenesis des Vogelhirnes. Jena: A. Neuenhagn, 1885
 Embryogénie de l'Amaroecium proliferum (Ascidie composée), 1885
 Развитие центральной нервной системы позвоночных. Архив психиатрии и невропатологии, 1883
 Методы исследования нервной системы. Архив психиатрии и невропатологии 2 (1), 120-146, 1883
 Ueber den Bau des centralen Nervensystems der Amphibien und Reptilien . Odessa, 1885
 Kowalevsky, Schulgin. Zur Entwicklungsgeschichte des Skorpions (Androctonus ornatus). Biol. Centralbl. 6, ss. 525-532, 1886
 К истории развития кавказского скорпиона. Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей 11
 Строение цереброспинальной системы амфибий и рептилий. Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей 11, ss. 149-229, 1886

Bibliografia
 Шульгин, Михаил Александрович. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1890—1907

Rosyjscy anatomowie
Urodzeni w 1851
Wykładowcy Cesarskiego Uniwersytetu Noworosyjskiego
Nieznana data śmierci